Bärnmühle ist der Ortsname von

 Bärnmühle (Freudenberg), Ortsteil der Gemeinde Freudenberg, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Bärnmühle (Nabburg), Ortsteil der Stadt Nabburg, Landkreis Schwandorf, Bayern